Vattetot kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Vattetot-sous-Beaumont, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Vattetot-sur-Mer, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar